Buttigliera Alta – comune italiano nella città metropolitana di Torino.
Buttigliera d'Asti – comune italiano in provincia di Asti.